Майк Степлтон (,  5 травня 1966, Сарнія) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Син Пета Степлтона.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1986 року.

1984 року був обраний на драфті НХЛ під 132-м загальним номером командою «Чикаго Блекгокс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Чикаго Блекгокс», «Піттсбург Пінгвінс», «Едмонтон Ойлерс», «Вінніпег Джетс», «Фінікс Койотс», «Атланта Трешерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Ванкувер Канакс», а також скандинавських «Еспоо Блюз», «Лександс ІФ» та «Таппара».

Виступав за національну збірну Канади, в складі молодіжної збірної Канади здобув срібну медаль на чемпіонаті світу серед молодіжних команд у 1986.

Тренерська робота 
Тренував клуби північноамериканських ліг, таких як ОХЛ (серед них «Ері Оттерс»), АХЛ та інших.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Еспоо Блюз»
Хокеїсти «Лександса»
Хокеїсти «Таппари»
Задрафтовані «Чикаго Блекгокс»
канадські хокейні тренери
Англійці Канади
Уродженці Онтаріо
Уродженці Сарнії (Онтаріо)